Айтиев — фамилия; имеет женскую форму Айтиева.
 Айтиев, Абдрахман Айтиевич (1886—1936) — советский государственный деятель.
 Айтиев, Гапар Айтиевич (1912—1984) — советский киргизский живописец, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке.

 Айтиева, Нурлы Тельмановна (род. 1954) — геолог, общественный деятель.

См. также 
 Айтиево — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.